San Francisco de Yare peut désigner :

Toponymes

San Francisco de Yare : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Miranda ;
 San Francisco de Yare : capitale de la paroisse civile de San Francisco de Yare et chef-lieu de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme